Rutland – hrabstwo w Anglii w regionie East Midlands
Miejscowości w USA:
 Rutland – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Rutland – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
 Rutland – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Rutland – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Rutland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Rutland – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
 Rutland – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Meigs
 Rutland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Rutland – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 Rutland – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
Gminy w USA:
 Rutland (ang. Rutland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Rutland (ang. Rutland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Rutland (ang. Rutland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
 Rutland (ang. Rutland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Rutland (ang. Rutland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Montgomery
 Rutland (ang. Rutland Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Rutland (ang. Rutland Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Rutland (ang. Rutland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Rutland (ang. Rutland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Rutland (ang. Rutland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
 Rutland (ang. Rutland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Meigs
 Rutland (ang. Rutland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Rutland (ang. Rutland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake
 Rutland (ang. Rutland Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 Rutland (ang. Rutland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rutland (ang. Rutland County) – w stanie Vermont